Název Horní Předměstí má více sídel:
 Horní Předměstí (Polička) – část města Polička v okrese Svitavy
 Horní Předměstí (Trutnov) – část města Trutnov v okrese Trutnov
 Horní Předměstí (Boskovice) – bývalé předměstí v Boskovicích v okrese Blansko
 Horní Předměstí (Krnov) – část místní části Pod Bezručovým vrchem města Krnov v okrese Bruntál
 Dolní Předměstí (Valašské Meziříčí) – bývalé předměstí ve Valašském Meziříčí v okrese Vsetín
 Horní Předměstí (Znojmo) – bývalé předměstí ve Znojmě v okrese Znojmo
 Horní Předměstí neboli Sušice III
 Horní Předměstí neboli Český Dub II